Хеш — структура даних (хеш-таблиця), варіант реалізації асоціативного масиву.
 Хеш-функція — функція, що перетворює вхідні дані будь-якого (як правило, великого) розміру в дані фіксованого розміру.
 Хеш-символ — «#», також званий як: «Ґрати», «Дієз», «Шарп», «знак номера», «октоторп» або «знак фунта».

Багатозначні терміни